María I puede referirse a:

 María I Estuardo: Reina de Escocia.
 La reina María I de Braganza, también conocida como Maria I de Portugal.
 María I de Inglaterra
María i de Borgoña, duquesa de Borgoña
María I de Hungría
María I de Jerusalén
María de Sicilia, reina de Sicilia